Порядин — русская фамилия.

Известные носители 
 Порядин, Александр Сергеевич (род. 1960) — командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации.
 Порядин, Алексей Филиппович (1938—2008) — гидротехник, доктор технических наук, профессор, академик Российской инженерной Академии, заслуженный эколог, почётный строитель РФ.
 Порядин, Геннадий Васильевич (род. 1937) — советский и российский патофизиолог, аллерголог, член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014). 

 Порядина, Ольга Сергеевна (род. 1980) — российская футболистка.

См. также 
 Порядино — топоним

Примечания